Węże  peut faire référence à :

Toponymie
en  Pologne :
 Węże   est un village de la gmina de Działoszyn dans le powiat de Pajęczno  et dans la voïvodie de Łódź.
 Węże   est un village de la gmina de Sokołów Podlaski dans le powiat de Sokołów et dans la voïvodie de Mazovie.